Ика́нско-карабула́кский диалект (северноузбе́кский) () — группа говоров узбекского языка, традиционно включающаяся в состав огузского наречия узбекского языка. Описана в работах Е. Д. Поливанова.

Классификация 

По классификации Е. Д. Поливанова иканско-карабулакская группа говоров считается североогузским диалектом в составе огузского наречия узбекского языка. В составе данного диалекта, помимо говоров Икана, Карабулака и окрестных сёл, выделен в качестве отдельного подтипа говор посёлка Багдад в Фарышском районе Джизакской области.

Согласно второй классификации А. К. Боровкова, говоры Икана и Карабулака наряду с говором Манкента включены в группу отдельных говоров, не имеющих генетической связи с тремя основными наречиями узбекского языка.

В классификации В. В. Решетова иканско-карабулакские говоры включены в состав североузбекского диалекта карлукско-чигильско-уйгурского наречия узбекского языка.

В современной тюркологии иканско-карабулакский диалект наряду с карамуртским диалектом включается в южноказахстанскую диалектную зону огузского наречия узбекского языка.

Сведения 

В иканско-карабулакском языке как огузском сохраняются роднящие с хорезмским и туркменским признаки противопоставления долгих и кратких гласных и озвончения согласных после долгих. В то же время в этом идиоме оглушаются начальные звонкие и наиболее последовательно сохраняются конечные гуттуральные, что, видимо, указывает на давнее обособление от огузского диалектного континуума (в еще более рано обособившемся саларском гуттуральные, однако, обычно не сохраняются):
 tīrik/tīri 'живой' вместо dīri;
 kel 'приходи' вместо gel;
 āʤıq 'горький (о чае)'.

Примечания

Литература 
 А. В. Дыбо. Тюркологические исследования Поливанова

См. также 
 Узбекский язык
Чагатайский язык (староузбекский)
 Карлукско-чигильский диалект узбекского языка
 Кыпчакские диалекты узбекского языка
 Огузский диалект узбекского языка
 Хорасанско-тюркский язык
 Диалектология узбекского языка
 Карабулак (Сайрамский район)

Тюркские языки
Узбекский язык
Языки Казахстана